Estonioprion maennili är en ringmaskart som beskrevs av Hints 1998. Estonioprion maennili ingår i släktet Estonioprion och familjen Atraktoprionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
maennili